Fabrizio Martinelli (Pirassununga, 3 de maio de 1979) é um guitarrista e produtor brasileiro, ex membro da banda Hateen.

De 2001 à 2012, é também produtor da MTV Brasil, atuando como diretor em vários projetos das séries Acústico MTV, MTV Ao Vivo e MTV Apresenta.

Em 2006 e 2007, foi vencedor na categoria Banda dos Sonhos, no Video Music Brasil, premiação musical da MTV no Brasil, junto com a cantora Pitty, o baixista Champignon (Charlie Brown Jr., Revolucionnários, Nove Mil Anjos) e o baterista Ricardo Japinha (CPM 22)

Além do Hateen, Fabrizio tocou em outras bandas, como Zeroleft, Fistt e Street Bulldogs.

Em 2009, Fabrizio deixou de ser integrante do Hateen e entrou para a banda VOWE, da qual também faz parte Yuri Nishida (ex-Granada).

Ligações externas 
 Página oficial Hateen
 Fã-clube oficial Hateen

Guitarristas do estado de São Paulo
Naturais de Pirassununga
Músicos vencedores do MTV Video Music Brasil